

Classifica

Legenda:
      Retrocesse in Serie A2 2001-2002

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 2000
Sport nel 2001